Sandholmen kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Sandholmen (vid Lillmälö, Pargas), Åboland, 
 Sandholmen (vid Attu, Pargas), Åboland, 
 Sandholmen, Kimitoön, Åboland,

Nyland 

 Sandholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Sandholmen, Sibbo, Nyland, 
 Sandholmen, Sibbo och Borgå, Nyland, 
 Sandholmen, Borgå, Nyland, 
 Sandholmen (vid Horslök, Lovisa), Nyland, 
 Sandholmen (vid Påsalö, Lovisa), Nyland, 
 Sandholmen (vid Kejvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Sandholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Sandholm
Sandholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar